DPH est un sigle qui peut désigner :
  droguerie parfumerie hygiène, une expression utilisée par les professionnels de la grande distribution pour désigner le ou les rayons des produits de droguerie, de parfumerie et d’hygiène ;

  ou Diploma of Public Health, une expression utilisée dans le système universitaire anglo-saxon pour désigner un des diplômes de médecine.

Voir aussi 
 ELDPH, une expression utilisée par les professionnels de la grande distribution pour désigner le ou les rayons des produits de l'épicerie, des liquides, de la droguerie, de la parfumerie et de l'hygiène.

Grande distribution